A KGB jelentései:
KGB a Szovjetunió állambiztonsági feladatokat ellátó szerve volt 1954 és 1991 között.
KGB egy magyar könnyűzenei együttes. Nevük a Kiss-Gidófalvy Band rövidítése.
KGB egy magyar punk-trió. Nevük a tagok (Kontor, Ganxsta, Big Daddy) neveinek rövidítése.